Az 1945-ös magyar női kosárlabda-bajnokság a nyolcadik magyar női kosárlabda-bajnokság volt. A jelentkező csapatokat három csoportba osztották, a csapatok egy kört játszottak. A csoportok első helyezettjei játszhattak a bajnoki címért.

A BSzKRt SE új neve Előre SE lett.

A Gamma SE új neve Budai Barátság lett.

Tabella

I. csoport

II. csoport

III. csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Helyosztó mérkőzés 
Az újság az eredményeket nem közölte.

Források 
Népsport 1945.08.01. (csoportok) 1945.08.21. (döntő)

Női kosárlabda-bajnokság évei
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag